la Civettictis civetta
 la Nandinia binotata (detta più propriamente nandinia o civetta delle palme